Heidelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Heidelbach (Alsfeld), Ortsteil von Alsfeld im Vogelsbergkreis, Hessen
 Heidelbach (Neuhausen/Erzgeb.), Ortsteil von Neuhausen/Erzgeb. im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Gewässer:
 Heidelbach (Aschelbach), linker Oberlauf des Aschelbachs (zur Els, zur Streu) bis Unterwaldbehrungen, Gemeinde Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Heidelbach (Elte), rechter Zufluss der Elte in Oberellen, Gemeinde Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Heidelbach (Mühlgraben), rechter Zufluss des Mühlgrabens neben der Wipper bei oder in Nohra, Landkreis Nordhausen, Thüringen; auch Name des Unterlaufs dieses Mühlgrabens
 Heidelbach (Scheerbach), rechter Zufluss des Scheerbachs (zum Sersbach, zur Nordschwarzwälder Murg) vor  Bermersbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Heidelbach (Seez), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Seez bis zur Chälberweidli der Gemeinde Mels, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Heidelbach (Wallendobelgraben), linker Oberlauf des Wallendobelgrabens (zum Aubächle, zu dessen Oberlauf Klosterbach und dem Steinenbach, zur Wiese) bei Endenburg, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Heidelbach (Zschopau), linker Zufluss der Zschopau bei Floßplatz, Gemeinde Wolkenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen; siehe Heidelbachtal

Heidelbach ist ein Familienname:
 Heidelbach (Familie), altes hessisches Patriziergeschlecht
 Alfred Heidelbach (1851–1922), amerikanischer Bankier 
 Heinrich Heidelbach (* 1622–?) 1648 Ratsherr von Alsfeld, dann Bürgermeister; Stifter des Familienwappens der Heidelbach
 Karl Heidelbach (1923–1993), deutscher Maler
 Kaspar Heidelbach (* 1954), deutscher Regisseur
 Moritz Heidelbach (* 1987), deutscher Schauspieler
 Nikolaus Heidelbach (* 1955), deutscher Grafiker und Bilderbuchillustrator und -autor
 Paul Heidelbach (1870–1954), deutscher Schriftsteller, Stadtarchivar, Herausgeber und Bibliothekar

Siehe auch:
 Haidelbach
 Heidebach
 Heidenbach